Pau steht für:

 Pau, eine Stadt im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Arrondissement Pau, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Kanton Pau-Centre, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Kanton Pau-Est, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Kanton Pau-Nord, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Kanton Pau-Ouest, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Kanton Pau-Sud, Verwaltungsgebiet in Frankreich
 Pau (Sardinien), ein Dorf auf Sardinien
 Pau (Girona), eine Gemeinde der Comarca Alt Empordà, Provinz Girona, Katalonien, Spanien
 Pau (Aachen), ein Bach in Aachen, Deutschland
 Pau, eine Insel in Mikronesien, siehe Turtle Islands (Föderierte Staaten von Mikronesien)
 Pau (Name), ein katalanischer Vor- und Familienname
 Pau (Einheit), ein afrikanisches Längenmaß
 Pau (Marskrater), ein Einschlagskrater auf dem Mars (Planet)

PAU oder pau steht als Abkürzung für:
 Panafrikanische Universität, ein afrikanisches Forschungs- und Lehrnetzwerk
 Pauk (Myanmar), Flughafen in Myanmar (IATA-Code)
 Palauische Sprache nach ISO 639
 penetrierendes Aortenulkus, eine Erkrankung der Hauptschlagader, siehe Aortendissektion #Formen
 Polska Akademia Umiejętności, eine wissenschaftliche Gesellschaft in Polen

La Pau steht für:
 La Pau (Metro Barcelona), Station der Metro Barcelona

Siehe auch:
 Sant Pau
 Pao
 Pauw
 Po

Abkürzung